Eugene Harold Cangrejo, conocido como Don Cangrejo en Hispanoamérica y como Sr. Cangrejo en España, es un personaje ficticio de la serie de televisión de dibujos animados Bob Esponja (Spongebob Squarepants en inglés). Es un cangrejo de color rojo, propietario y fundador del Crustáceo Cascarudo (Krusty Krab en inglés) y creador de la Cangreburger (Krabby Patty en inglés), es muy habilidoso y en muchas ocasiones se le ve como un jefe explotador. A pesar de esto, ama a sus dos empleados, Bob Esponja y Calamardo. Es el archienemigo de Plankton y le gusta el dinero.

Rol en la serie 

Es el jefe de Bob Esponja y Calamardo y el dueño del restaurante Krusty Krab, traducido en Hispanoamérica como "El Crustáceo Cascarudo" y en España como "El Crustáceo Crujiente", el cual obtuvo al comprar un viejo asilo para ancianos. Lo más importante para él, hasta en una forma obsesiva, es el dinero. Frecuentemente suma billetes, saca cuentas o busca alguna manera de conseguir dinero, siendo ésta no todas las veces en forma justa o legal, y en ocasiones recibe su merecido por su gran avaricia. En una ocasión intentó fotocopiar billetes con una impresora de periódicos en una imprenta.Como su apellido lo indica, Don Cangrejo es un cangrejo de color rojo y tiene la caracterización de una persona madura, que tiene su futuro resuelto por poseer el restaurante más exitoso de Fondo de Bikini.

Doblaje 

La voz de Don Cangrejo es interpretada en inglés por Clancy Brown, el cual también es un actor de teatro y televisión en Highlander. En español, hasta la quinta temporada, fue interpretado por Luis Pérez Pons, un actor que también ha incursionado en telenovelas. No obstante, se dejó del personaje por no conseguir un acuerdo económico por su trabajo. A partir de la sexta temporada, Carlos Vitale ocupa su lugar para la versión hispanoamericana del doblaje hecho en Venezuela, hasta 2014. Sin embargo, Luis Pérez Pons anunció que se encuentra en nuevos proyectos, y volverá a retomar a su personaje, a partir de la novena temporada, en lo que queda de la serie, el regreso oficial de Luis Pérez Pons como Don Cangrejo fue en la primera película Bob Esponja: la película en 2004 y en la segunda película, Bob Esponja: Un héroe fuera del agua estrenada en 2015.

Referencias

Véase también 
 Bob Esponja Pantalones Cuadrados
 Calamardo Tentáculos
 Patricio Estrella
 Arenita Mejillas
 Gary el Caracol
 Sheldon J. Plankton
 Perlita Cangrejo

Personajes de comedia (cine)
Personajes de Bob Esponja
Personajes de dibujos animados
Cangrejos de ficción
Avaros ficticios
Veteranos de guerra ficticios
Millonarios ficticios
Personajes ficticios
Burgueses ficticios